Turcan este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Raluca Turcan (n. 1976), politician român
 Valeriu Turcan (n. 1976), jurnalist român

Vezi și 
 Turcu (dezambiguizare)
 Țurcan (nume de familie)
 Țurcanu (nume de familie)

Nume de familie românești